В одиночному розряді тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Пем Шрайвер здобула титул, у фіналі перемігши Катаріну Ліндквіст 6–1, 7–5.

Сіяні гравчині 

  Пем Шрайвер (переможниця)
  Клаудія Коде-Кільш (півфінал)
  Штеффі Граф (півфінал)
  Катаріна Ліндквіст (фінал)

 Андреа Темешварі (2-ге коло)
 Сільвія Ганіка (1-ше коло)
 Вірджинія Рузічі (1-ше коло)
 Раффаелла Реджі (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Porsche Tennis Grand Prix